Bambaren oder Bambarén ist der Name folgender Personen:
 Luis Armando Bambarén Gastelumendi (1928–2021), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof Chimbote
 Sergio Bambaren (* 1960), peruanischer Schriftsteller